De 2. Bundesliga 2004/05 was het 32ste seizoen van het tweede niveau van het Duits voetbalkampioenschap. Het ging van start op 7 augustus 2004 en eindigde op 22 mei 2005. In de 306 gespeelde wedstrijden (reguliere competitie) werd in totaal 841 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2,75 doelpunt per wedstrijd.

Eindstand
{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:100%;" width="80%"
! width=5%|
! width=35%|Club
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=10%|Punten
|-style="background: #ACE1AF"
| 1 || 1. FC Köln
| 34
| 20
| 7
| 7
| 62 || 33
|  +29
| 67
|-style="background: #ACE1AF"
| 2
| MSV Duisburg
| 34
| 19
| 5
| 10
| 50 || 37
|  +13
| 62
|-style="background: #ACE1AF"
| 3
| Eintracht Frankfurt
| 34
| 19
| 4
| 11
| 65 || 39
|  +26
| 61
|-
| 4
|TSV 1860 München
| 34
| 15
| 12
| 7
| 52 || 39
|  +13
| 57
|-
| 5
|SpVgg Greuther Fürth
| 34
| 17
| 5
| 12
| 51 || 42
|  +9
| 56
|-
| 6
|Alemannia Aachen
| 34
| 16
| 6
| 12
| 60 || 40
|  +20
| 54
|-
| 7
|FC Erzgebirge Aue
| 34
| 15
| 6
| 13
| 49 || 40
|  +9
| 51
|-
| 8
|Dynamo Dresden
| 34
| 15
| 4
| 15
| 48 || 53
|  −5
| 49
|-
| 9
|Wacker Burghausen
| 34
| 13
| 9
| 12
| 48 || 55
|  −7
| 48
|-
| 10
|SpVgg Unterhaching
| 34
| 14
| 3
| 17
| 40 || 43
|  −3
| 45
|-
| 11
|Karlsruher SC
| 34
| 11
| 10
| 13
| 46 || 47
|  −1
| 43
|-
| 12
|1. FC Saarbrücken
| 34
| 11
| 7
| 16
| 44 || 50
|  −6
| 40
|-
| 13
|LR Ahlen
| 34
| 10
| 9
| 15
| 43 || 49
|  −6
| 39
|-
| 14
|Energie Cottbus
| 34
| 10
| 9
| 15
| 35 || 48
|  −13
| 39
|- bgcolor="#FFC0D0"
| 15
|Eintracht Trier
| 34
| 9
| 12
| 13
| 39 || 53
|  −14
| 39
|- bgcolor="#FFC0D0"
| 16
|Rot-Weiss Oberhausen
| 34
| 8
| 10
| 16
| 40 || 62
|  −22
| 34
|- bgcolor="#FFC0D0"
| 17
|Rot-Weiss Essen
| 34
| 6
| 15
| 13
| 35 || 51
|  −16
| 33
|- bgcolor="#FFC0D0"
| 18
|Rot-Weiß Erfurt
| 34
| 7
| 9
| 18
| 34 || 60
|  −26
| '30
|}

Statistieken
TopscorersIn onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.''

Scheidsrechters

Toeschouwers

Nederlanders
Bijgaand een overzicht van de Nederlandse voetballers die in het seizoen 2004/05 uitkwamen in de 2. Bundesliga.

1. FC Köln

Bijgaand een overzicht van de spelers van 1. FC Köln, die in het seizoen 2004/05 onder leiding van de Nederlandse trainer-coach Huub Stevens de titel opeisten in de 2. Bundesliga en zo rechtstreekse promotie afdwongen naar de hoogste afdeling van het Duitse voetbal, de Bundesliga.

Zie ook
DFB-Pokal 2004/05
Bundesliga 2004/05

2. Bundesliga
Duits competitievoetbal 2004/05